Amerikai Egyesült Államok
Crestview (Kalifornia)
Crestview (Los Angeles)
Crestview (Florida)
Crestview (Kentucky)
Crestview (Austin)
 Kanada
Crestview (Ottawa)